Borsigwerke (Borsig-fabriek) kan verwijzen naar:
Borsigwerke (metrostation), een metrostation in Berlijn
Borsig (bedrijf), een voormalige Duitse fabrikant van locomotieven